Уерта лос Рејес има више значења:

 Уерта лос Рејес (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта лос Рејес (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику